Георгієв () — болгарське прізвище. Відомі носії:

Георгієв 
 Белев Гьончо Георгієв (1889—1963) — болгарський письменник. Член Болгарської комуністичної партії з 1944.
 Бісер Георгієв (1973) — болгарський борець греко-римського стилю? бронзовий призер чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату Європи, учасник Олімпійських ігор.
 Борис Георгієв (1982) — болгарський професійний боксер, бронзовий призер Олімпіади 2004.
 Валерій Георгієв (1984) — болгарський футболіст, захисник пловдивського «Локомотива».
 Владимир Георгієв:
 Владимир Георгієв (1908—1986) — болгарський мовознавець.
 Владимир Георгієв ( 1975) — болгарський шахіст.
  ( 1944) — радянський і російський історик.
 Георгій Георгієв (1976) — болгарський дзюдоїст, олімпійський медаліст.
 Еміл Георгієв (1910—1982) — болгарський славіст.
 Кирил Георгієв ( 1965) — болгарський шахіст
 Кімон Георгієв (1882—1969) — болгарський державний та військовий діяч, прем'єр-міністр країни (1934—1935)
 Георгієв Сергій (1991) — молдовський футболіст, півзахисник клубу «Шериф».
 Дімітар Поп-Георгієв (професор) — македонський і югославський юрист, публіцист і університетський професор.

Георгієва 
 Алла Георгієва (1957) — болгарська художниця.
 Капка Георгієва (1951) — болгарська спортсменка, призерка Олімпійських ігор.
 Крісталіна Георгієва (1953) — болгарський економіст і політик.
 Магдалена Георгієва (1962) — болгарська спортсменка, призерка Олімпійських ігор.
 Невена Георгієва (1925—1942) — югославська македонська революціонерка, діячка молодіжного профспілкового та робітничого руху в Північній Македонії під час Югославії.
 Софія Георгієва (1995) — болгарська борчиня вільного стилю, бронзова призерка Європейських ігор.

Болгарські прізвища